Olaszország
Lonate Ceppino, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében 
Lonate Pozzolo, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében